Бююкчекмедже — турецкий топоним. Может означать:

 Бююкчекмедже — район.
 Бююкчекмедже (озеро) — озеро.
  — бухта.